Гасанов Табил Гасым оглы — Национальный Герой Азербайджана (1995, посмертно), шехид Карабахской войны.

Биография 
Гасанов Табиль Гасим оглы родился 4 июля 1960 года в селе Косалар Ходжалинского района. В 1977 году окончил среднюю школу. Он был призван на военную службу в 1980 году. Позже он начал работать в Косаларском отделе связи Ходжалынского района.

15 декабря 1991 года армянские националистические захватчики нападают на село Джамилли с четырех сторон, сельское население без надежды надеялась на помощь, в это время отважный Табил атаковал врага. Армия армянских солдат была рассеяна и нацисты отступили. После этой победы его называли «Гыргызский орел». Затем армянские солдаты напали на село Мешали и в этот раз то же Табиль атаковал их и смог освободить село, вражеские силы были уничтожены.

29 марта 1992 года армянские силы снова напали на село Косалар: 53 армянских солдата были убиты в ходе продолжавшихся в течение нескольких часов боев, и 12 из них были убиты в результате пыток «Гыргызского орла». Но это был его последний бой, он героически погиб в этого боя.

Семья 
Был женат. Имел троих детей.

Национальный герой 
Указом № 262 Президента Азербайджанской Республики 15 января 1995 года Гасанову Талибу было присвоено звание «Национальный герой Азербайджана» после его смерти.

Похоронен в селе Косалар Ходжалинского района.

Примечания 

 
Национальные герои Азербайджана
Участники Карабахской войны с азербайджанской стороны
Военные Азербайджана
Родившиеся в Ходжалинском районе
Умершие в Ходжалинском районе